Fernando Vera Sánchez (1919 - 2010), político paraguayo.
 Fernando Vera Castro (1945), futbolista mexicano.
 Fernando Vera (1954), ciclista chileno.